Филип Хауге Абельсон (; ) — американский  и геохимик, член Национальной академии наук США (1959) и Американского философского общества (1961).

Биография 
В 1933 году получил степень баклавра в Колледже штата Вашингтон, в 1935 году получил там же степень магистра по ядерной физике. В 1939 году получил степень доктора наук в Калифорнийском университете в Беркли.

С 1939 по 1941 год Абельсон работал в отделе геомагнетизма Института Карнеги. Там он проводил исследования бета-радиоактивного материала, полученного при облучении урана нейтронами.

С 1941 по 1946 год он работал с Военно-морской исследовательской лабораторией в Вашингтоне, округ Колумбия. Он не был прямо задействован в Манхэттенском проекте, но предложенный им термодиффузионный процесс разделения изотопов урана сыграл важную роль в разработке ядерного оружия. В конце войны его доклад о возможности строительства атомной подводной лодки положил начало американской программе в этой области. В частности, его идеи поддержал адмирал Джордж Риковер, хорошо знавший Абельсона по работе над обогащением урана.

В 1946 году Абельсон вернулся в Технологический институт Карнеги и продолжил научную и организационную деятельность, в том числе в с 1953 по 1971 год в качестве директора геофизической лаборатории, а с 1971 по 1978 — президента института.

С 1962 года по 1984 год был редактором журнала Science. С 1972 года по 1974 год был президентом Американского геофизического союза.

Абельсон умер 1 августа 2004 года от респираторных осложнений, вызванных непродолжительной болезнью. Он был женат на Неве Абельсон, враче-исследователе.

Научная деятельность 
Работы Абельсона посвящены ядерной физике, ядерной химии, органической геохимии, биофизике, микробиологии, проблеме возникновения жизни. Вместе с Э. Макмилланом считается пионером в исследовании трансурановых элементов.
В 1940 году они открыли первый такой элемент — нептуний. В работах учёного также обсуждаются вопросы деления ядра, идентификации продуктов деления урана, разделения изотопов урана. В частности, в 1940 году им был предложен метод термодиффузии для разделения урановых изотопов.

В 1965 году Абельсон опубликовал работу в области палеобиологии и сообщил об обнаружении аминокислот, извлеченных из окаменелостей возрастом в сотни миллионов лет, а также жирных кислот в породах возрастом более миллиарда лет.

Награды и признание 
Член Американской академии искусств и наук (1958), член Национальной академии наук (1959), фелло Американского физического общества (1949).

 1972 — Премия Калинги
 1973 — Медаль Дж. Пристли от 
 1974 — 
 1987 — Национальная научная медаль США
 1988 — 
 1992 — Public Welfare Medal
 1996 — Премия Вэнивара Буша

В честь Абельсона был назван минерал абелсонит.

Примечания

Литература 
 Modern men in science. — New York: McGraw-Hill, 1968. Vol. 2.
 

Химики США
Первооткрыватели химических элементов
Журнал Science
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Действительные члены Американского физического общества
Выпускники Университета штата Вашингтон
Президенты Американского геофизического союза
Президенты Международного союза геологических наук
Лауреаты премии Вэнивара Буша
Участники Манхэттенского проекта
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета Тафтса